Can Coma és una masia dins del municipi de Sant Jaume de Llierca, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Masies de Sant Jaume de Llierca